Бакочи има више значења:

 Бакочи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бакочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику